Крапи́ва:

 Крапива () — растение семейства Крапивные.

Фамилия
 Крапива, Виталий Петрович (1949—2016) — советский и украинский организатор производства, начальник Николаевского специализированного морского порта "Октябрьск", заслуженный работник транспорта Украины.
 Крапива, Кондрат (1896—1991) — белорусский советский писатель, поэт и переводчик, драматург, Герой Социалистического Труда.
 Крапива, Никита Андреевич (1916—1997) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Урзика ( — «крапива») — румынский сатирический журнал (1948—1990).
 Крапивна
 Крапивная
 Крапивное
 Крапивный
 Крапивня